Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1996 fand im Gegensatz zur Bob-Weltmeisterschaft in Calgary in Kanada statt.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1996
Sportveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in Calgary
Skeleton (Kanada)